Fuseki ( 布石,  布局) je zahájení partie hry go. Několik prvních tahů vytvoří základní postavení, které ovlivní strategii celé partie. 

Fuseki je určeno pozicí po několika prvních (4–7) tazích. Velikost gobanu způsobí, že boj se rozpadá do samostatných a relativně izolovaných částí, které řeší teorie go podrobně analyzovanými džoseki. 

Pouze několik fuseki má svůj název. Jsou to například čínské fuseki, nirenboši nebo sanrensei.

Srovnání se šachovým zahájením 
Na rozdíl od zahájení v šachu nejsou až na výjimky fuseki studována do velké hloubky. Podrobně rozpracovaným šachovým zahájením odpovídají spíše džoseki. Fuseki určuje, která z rozsáhlé množiny džoseki budou moci být použita a jaký bude přibližně směr hry – asi podobně jako v šachách celé skupiny komplexních zahájení, určené prvním tahem.

Příklady hry ve stádiu fuseki 

 
Teorie go